Humphrys ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Humphrys (1952–2008), walisischer Sportfernsehmoderator bei der BBC
 Fletcher Humphrys (* 1976), australischer Schauspieler
 Francis Humphrys (1879–1971), britischer Diplomat
 Gary Humphrys (* 1951), australischer Unternehmer
 John Humphrys (* 1943), BBC-Fernsehmoderator
 Leslie George Humphrys (1921–2015), britischer Autor (Pseudonyme: Bruno Condray, Vektis Brack)
 Stephen Humphrys (* 1997), englischer Fußballspieler
 William Humphrys (1794–1865), Künstler